<div style="position:realtive; right:0px; top:0px; margin: 0 0 0 0;">

7. Европско првенство у рукомету за жене  одржано је у Шведској од 7. децембра до 17. децембра 2006. у организацији ЕХФ.

На првенству је учествовало 16 репрезентација, које су предтакмичењу биле подељене у четири групе А, Б, Ц и Д са по 4 екипе. Играло се по једноструком бод систему (свако са сваким по једну утакмицу).

Четвртопласирани нису играли за пламан од 13 до 16 места, него су екипе пласиране према резултатима из предтакмичења.

Три првопласиране екипе из група А и Б формирале су полуфиналну групу 1., а из група Ц и Д групу 2. Играло се као и у предтакмичењу, са разликом што су међусобни резултати екипа из групе пренети у табелу полуфиналних група, тако да те екиле нису поново међусобно играле. У случају истог броја бодова, бољи је победник међусобног сусрета, а ако је и то исто онда је одлучивала гол-разлика.

Две првопласиране екипе из полуфиналних група унакрсно су играли полуфиналне мечеве (1.1/2.2 и 2.1/1.2). Поражене су играле за треће место, а победнице за прво место, односно за првака Европе.

Трећепласиране екипе из полуфиналних група играле су за 5, а четвртопласиране за 7 место. 

Утакмице за пласман од 9 до 12 места нису се играле, него су екипе пласиране према резултатима из полуфиналних група.

Прва фаза

Група А 
Утакмице у А групе су се играле у граду Шевдеу.

Група Б 
Утакмице у Б групе су се играле у граду Гетеборгу.

Група Ц 
Утакмице у Ц групе су се играле у граду Стокхолму.

Група Д 
Утакмице у Д групе су се играле у граду Малмеу.

Друга фаза

Група 1 
Утакмице 1. групе су се играле у Гетеборгу.

Група 2 
Утакмице 2. групе су се играле у Стокхолму.

Финале

Листа голгетера

Олстар тим

Поредак

Види још 
 Европско првенство у рукомету за жене
 Светско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 Званични сајт ЕХФ
 Вебсајт ЕП 2006 

Европско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Шведској
Рукомет у 2006.
Спорт у Стокхолму
Спорт у Гетеборгу
Спорт у Малмеу